Maas puede referirse a:

Lugares

 Maas, Siria, un pueblo en el suroeste de Siria
 Kfar Ma'as, un pueblo en Israel
 Maghas or Maas fue la ciudad capital de Alania, un reino medieval en el Gran Cáucaso
 Peel en Maas, un municipio en Limburgo, Países Bajos

Ríos y canales

 Maas, Meuse o Mosa, un río en los Países Bajos y Francia
 Afgedamde Maas, un antiguo distributario del Maas en los Países Bajos
 Bergse Maas, un canal hecho para formar un ramal del Maas.
 Nieuwe Maas, un distributario del Rín; un antiguo distributario del Maas
 Oude Maas, un distributario del Rín; un antiguo distributario del Maas

Informática

 Movilidad como un servicio, una app que agrega todas las formas de transporte de forma conjunta, haciendo planificación del viaje, reservas y pagos.
 Metal as a Service, un sistema de aprovisionamiento para Ubuntu Server; véase Juju.
 Monitoreo como un servicio (Monitoring as a service - MaaS), un modelo de entrega en la nube.

Apellido 

 Maas (apellido)

Personas

Por nombre 

 Maas Thajoon Akbar (1880–1944), juez y abogado de Ceilán 
 Thomas Maas Samuel Swartwout (1660–1723), terrateniente de Nueva Holanda / Nueva York.

Por apellido 

 Paulus Johannes Maria Maas (1939 — ), botánico neerlandés.
La abreviatura Maas se emplea para indicar a Paulus Maas como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 Heiko Maas (1966 — ), político alemán. 
 Peter Maas (1929 — 2001), periodista y autor estadounidense.
 Joaquín Maas Flores (1855 — 1914), militar y gobernador mexicano.
 Joaquín Maas Águila (1879 — 1948), militar e ingeniero mexicano.
 Winy Maas (1958 — ), arquitecto, profesor y urbanista neerlandés.
 Nicolaes Maes (1634 — 1693), pintor neerlandés.
 Gustav Friedrich Hermann Maass (1830 — 1901), botánico alemán.
La abreviatura G.Maass se emplea para indicar a Gustav Maass como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.